Haas Formula LLC  (tidligere kendt som Haas F1 Team, Haas Formula og Haas Racing Developments) Det er et Formel 1-raceteam oprettet/ grundlagt af NASCAR Monster Energy Cup Series holdsejer og ingeniør Gene Haas i april 2014.

Holdet har hovedkvarter i Kannapolis, North Carolina, (cirka 50 km fra Charlotte, North Carolina] ved siden af søsterholdet, det NASCAR-deltagende Stewart-Haas Racing men de to hold er to separate enheder. Holdet har også etablerede en anden base i Banbury i Oxfordshire, cirka 20 km fra Silverstone-banen.

Historie 
 
Haas er det første amerikanske team, der indsendte en F1-ansøgning efter det mislykkede amerikanske US F1-projekt i 2010, og det er det første amerikanske hold i Formel 1 siden det ikke-beslægtede Haas Lola-tøj var med i sæsonerne 1985 og 1986. Haas Lola-teamet blev ejet af den tidligere McLaren-chef Teddy Mayer og Carl Haas, som ikke er relateret til Gene Haas.

Efter sammenbruddet af Marussia F1 i løbet af sæsonen 2014 og auktion over deres aktiver, købte Haas holdets Banbury-hovedkvarter for at fungere som en fremadrettet base for deres operationer europa.

Uden begrænsningen af F1-reglerne indtil det tidspunkt, hvor holdet faktisk gik ind i Formel 1, afprøvede Haas sin nye racer i december 2015 og før de officielle testkørsler gik i gang i Barcelona en måneds tid før F1 sæsonen 2016 startede.

Haas henvendte sig til den italienske producent Dallara for at få dem til at bygge deres chassis (Monocoque), mens motorerne, gearkasser, styrtøj, affjedring og alt det elektriske (inkl. rat) bliver leveret af Ferrari mens Haas selv står for udviklingen af alt det aerodynamiske. Haas bekræftede, at den nye bil havde bestået de obligatoriske FIA crash-test den 8. januar 2016.

Den tidligere teknisk direktør for Jaguar og Red Bull Racing, Guenther Steiner blev udvalgt til "Team Principal" aka hovedleder for HAAS F1 Teamet.

Holdet annoncerede den 29. september 2015, at Romain Grosjean ville blive en af deres kørere i 2016-sæsonen. og Den 30. oktober 2015 under den mexicanske Grand Prix-weekend blev det officielt annonceret, at Ferrari-testkører Esteban Gutiérrez ville kører den anden racer i 2016-sæsonen. i efteråret 2016 blev det annonceret at de droppede Esteban Gutiérrez når sæsonen sluttede, og de havde i stedet hyret Kevin Magnussen til at overtage Esteban Gutiérrez "sæde" fra 2017-sæsonen.

Kevin Magnussen er tilbage som kører for Haas i 2022 sæsonen, efter at Nikita Masepin blev fyret grundet Ruslands invasion af Ukraine 2022.

Resultater 
  (Løb i fed angiver pole position; løb i skråskrift angiver hurtigste omgang)

Notes
 * – Igangværende sæson.
 † – Køreren gennemførte ikke Grand Prixet, men blev klassificeret, da han gennemførte over 90% af løbsdistancen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Haas F1 Teams officielle hjemmeside

Formel 1-konstruktører
Etableret i 2014
North Carolina